A categoria peso mosca (até 51 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se nos dias 12, 16, 20, 22 e 23 de agosto de 2008 no Ginásio dos Trabalhadores, em Pequim.

Calendário

Resultados 

¹ - Luta interrompida por decisão do árbitro

² - Decisão dos juízes

3 - Luta interrompida por vantagem de pontos

4 - Adversário desclassificado

5 - Nocaute

Ligações externas 
 

Eventos do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008